La denominación sacas puede referirse a:
 los sacas, una tribu escita. 
 las «sacas» de presos durante la Guerra Civil Española.
 las sacas de cartas